La línea 21 conecta el centro de la ciudad con la zona oeste del populoso barrio de Amara y con el estadio de Anoeta. 

Por la noche, la línea B9 cubre su recorrido, junto con el de las líneas 23 y 32.

Paradas

Hacia Mutualidades
Boulevard 9 28 05 08 09 13 25 26 29 31 42
Urbieta 12 28 19 23 26 31 32 36 46
Urbieta 58 26 28 36
Errondo 3
Morlans 46
Collado 23 24 27 32 46
Salaberria 27
Mutualidades

Hacia Boulevard 9
Mutualidades 43
Errondo-Anoeta 43 
Madrid 19 28 17 24 26 31 37 43 
Madrid 5 26 28 17 24 27 43 
Sancho el Sabio 35 23 26 28 32 46 17 24 27 37 43
Sancho el Sabio 11 23 26 28 32 17
Easo Plaza 23 26 28 32 37 36 
San Martín 25 26 28 05 16 18 19 25 40 45
Okendo 11 19 26 28 05 08 09 14 16 18 19 25 37 
Boulevard 9 28 05 08 09 13 25 26 29 31 42

Referencias

Autobuses urbanos de San Sebastián